Condensação de Dieckmann
Carolina Dieckmann - atriz brasileira.
August Dieckmann - militar alemão.

Desambiguação